N813 (Sivry), Belgische gewestweg in het zuiden van de provincie Luxemburg.
 N813 (Wârre), Belgische gewestweg in het noorden van de provincie Luxemburg.